Samantha Murray (tennisster) (1987), Brits tennisster
 Samantha Murray (moderne vijfkampster) (1989), Brits moderne vijfkampster